TIE hace referencia a varios artículos:

Ciencia ficción
 Caza TIE, nave espacial del universo Star Wars.

Documentos de identidad
 TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), documento identificativo de extranjeros residentes en España.